JVS steht für
 Journal of Visceral Surgery, medizinische Fachzeitschrift
 Judo-Verband Sachsen
 Justizvollzugsschule
 Josephson Voltage Standard

Abkürzung